El Conde Wolrad IV de Waldeck (7 de julio de 1588, en el Castillo de Eisenberg en Korbach - 6 de octubre de 1640, en Arolsen) fue conde de Waldeck y fundador de la nueva línea de Waldeck-Eisenberg.

Biografía 
Era hijo de Josías I y de su esposa, la Condesa María de Barby-Mühlingen. Contrajo matrimonio en 1607 con Ana de Baden-Durlach; tuvo diez hijos con ella, entre ellos Felipe Dietrich y Jorge Federico.

Las políticas territoriales de su padre, el Conde Josías I, habían llevado a Waldeck a un conflicto creciente con el adyacente Landgraviato de Hesse. Hesse había ejercido considerable influencia en Waldeck durante la Reforma. El conflicto llegó a un punto álgido en 1615, cuando la ciudad de Korbach depuso un magistrado elegido por Wolrad y pidió a Hesse que eligiera un nuevo magistrado. Los condes de Waldeck intentaron intervenir. Hesse respondió, proclamando que el Landgrave de Hesse no era solo el señor feudal, sino también el soberano sobre Korbach. En 1621, el Landgrave Mauricio de Hesse-Kassel invadió Waldeck.  Wolrad huyó del condado y pidió ayuda a los Estados Generales holandeses y al estatúder Mauricio. El hermano de Wolrad Cristián se dirigió al emperador Fernando II pidiendo apoyo. Fernando II forzó a Hesse a abandonar Waldeck.

En 1625, Wolrad y Cristián heredaron el Condado de Pyrmont. Desde entonces, se hicieron llamar Condes de Waldeck-Pyrmont. Durante la guerra de los treinta años, perdieron el control sobre Pyrmont, no obstante, el condado les fue devuelto después de la Paz de Westfalia. En 1639, heredó el Condado de Culemborg (ahora parte de los Países Bajos) y algunos otros estados más pequeños vía su madre.

Wolrad fue miembro de la Sociedad Fructífera, bajo el apodo .

Wolrad murió en 1640 y fue enterrado en la Iglesia de San Kilian en Korbach.

Ancestros 

{{ahnentafel-compact5
|style=font-size: 90%; line-height: 110%;
|border=1
|boxstyle=padding-top: 0; padding-bottom: 0;
|boxstyle_1=background-color: #fcc;
|boxstyle_2=background-color: #fb9;
|boxstyle_3=background-color: #ffc;
|boxstyle_4=background-color: #bfc;
|boxstyle_5=background-color: #9fe;
|1= 1. Conde Wolrad IV de Waldeck
|2= 2. Conde Josías I de Waldeck
|3= 3. María de Barby-Mühlingen|4= 4. Conde Wolrad II de Waldeck
|5= 5. Anastasia Günthera de Schwarzburgo-Blankenburg'}}

 Referencias 

 Bibliografía 
 L. Curtze: Geschichte und Beschreibung des Fürstentums Waldeck, Arolsen, 1850, p. 611 ff
 Kamill Behr: Genealogie der in Europa regierenden Fürstenhäuser'', Leipzig, 1854, p. 135

Casa de Waldeck
Condes de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XVII